В настоящем списке приведены все улицы, проспекты, переулки, площади, проезды, тупики и прочие геонимы города Лениногорска. Список отсортирован на группы по статусным частям геонимов, внутри группы сортировка по алфавиту по основной части названия (например, ул. Р. Т. Булгакова сортируется как ул. Булгакова Р. Т.). По состоянию на 1 марта 2010 года на территории города располагаются 152 улицы, 3 проспекта, 38 переулков, 2 аллеи и 1 площадь.

Список составлен на основе данных, приведённых в генеральном плане города Лениногорска, а также в Реестре названий улиц муниципального образования «город Лениногорск».

Улично-дорожная сеть 

Основными магистралями города и его композиционной осью, формирующими систему улично-дорожной сети города, выступают улицы им. Чайковского и Бугульминская. На данную ось опирается сеть магистральных улиц районного значения, выступающая каркасом для пропуска общегородского пассажирского транспорта. Магистрали районного значения связывают территориально и функционально жилые районы между собой и имеют выходы на городские магистрали и городские дороги.

Селитебная территория города включает в себя три основных планировочных района: Центральный, Восточный и Южный. Улично-дорожная сеть Центрального планировочного района представлена прямоугольной структурой, планировочной осью служит проспект им. Ленина, каркасом выступают магистрали: пр. им. Шашина, Набережная улица, Ленинградская улица, улица им. Куйбышева, улица им. Гагарина, улица им. Менделеева, улица им. Заварыкина, Степная улица, улица Дружбы Народов.

В Восточном и Южном планировочных районах нет единой, чётко выраженной улично-дорожной сети. Застройка этих районов преимущественно индивидуальная с приусадебными участками. Каркасом планировочных районов выступают магистрали: улица им. Белинского, Нагорная улица, Строительная улица, Высоковольтная улица, Асфальтная улица, Октябрьская улица.

Площади и парки города

Проспекты

Улицы

Переулки

Примечания

Источники 
 Афанасьева Н. А., Добрынина Р. И., Игнатьев Н. М., Рослова Е. И., Садриев И. А. и др. Лениногорск — город золотого юбилея. — Йошкар-Ола: РИА «ЗНАК», 2005. — 152 с.
 Добрынина Р. И., Игнатьев Н. М., Исхаков М. Ш., Каюмов Р. Х., Мусин Ф. Ш., Рахимов З. Г. Здравствуй мой добрый город.  — Лениногорск, 1995.  — 223 с.
 Исхаков М. Ш. Наш Лениногорск. — Казань: ИПЦ «Экспресс-плюс», 2005. — 200 с. — ISBN 5-94352-017-1
 ОКАТО в системе «Налоговая справка»
 

Лениногорск

Списки:Татарстан